Schwarzer Mann steht für:
 Schwarzer Mann, ein Berg in der Schneifel
 eine Kinderschreckfigur, siehe Kinderschreckfigur#Schwarzer Mann
 ein Kinderspiel, siehe Der schwarze Mann 
 Martin Ney (Serienmörder), deutscher Serienmörder
 den Schornsteinfeger

Siehe auch:
 Der schwarze Mann (Begriffsklärung) 
 Schwarzmann
 Schwarze Frau